Die Serie A 1978/79 war die 47. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 1. Oktober 1978 und endete am 13. Mai 1979. Als Aufsteiger kamen Ascoli Calcio, FC Catanzaro und US Avellino aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Milan. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich AC Perugia, Inter Mailand, der FC Turin und der SSC Neapel. Über die Coppa Italia sicherte sich Juventus Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Lanerossi Vicenza, Atalanta Bergamo und Hellas Verona.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1978/79
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1978
Fußballsaison 1978/79